Kuuk bezeichnet:
 Kuuk, Ort im Distrikt Upernavik, Grönland
 Kuuk (Fluss, Aasiaat), Fluss im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Kuuk (Fluss, Kiasissaq), Fluss im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Kuuk (Fluss, Kulusuk), Fluss im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Kuuk (Fluss, Sermilik, Ammassalik), Fluss im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Kuuk (Fluss, Ilulissat, nördlich), Fluss im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Kuuk (Fluss, Ilulissat, südlich), Fluss im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Kuuk (Fluss, Ivittuut), Fluss im Distrikt Ivittuut, Grönland
 Kuuk (Fluss, Kangaatsiaq), Fluss im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Kuuk (Fluss, Imatsiaq, östlich), Fluss im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Kuuk (Fluss, Imatsiaq, westlich), Fluss im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Kuuk (Fluss, Sermilik, Nanortalik), Fluss im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Kuuk (Fluss, Uunartup Kangerlua), Fluss im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Kuuk (Fluss, Narsaq) (Narsaq Elv), Fluss im Distrikt Narsaq, Grönland
 Kuuk (Fluss, Nuuk), Fluss im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kuuk (Fluss, Appasiorfik), Fluss im Distrikt Paamiut, Grönland
 Kuuk (Fluss, bei Arsuk), Fluss im Distrikt Paamiut, Grönland
 Kuuk (Fluss, Avalleq), Fluss im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Kuuk (Fluss, bei Sarfannguit), Fluss im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Kuuk (Fluss, Uummannaq, östlich) (auch Kuup Kuussua), Fluss im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Kuuk (Fluss, Uummannaq, westlich), Fluss im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Kuuk (Sund), Sund im Distrikt Nuuk, Grönland